Octolasion är ett släkte av ringmaskar. Octolasion ingår i familjen daggmaskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Daggmaskar
Octolasion